

События 
 Месроп Маштоц создал армянскую письменность.
 Консулы Флавий Стилихон (II раз) и Флавий Антемий.
 Вторжение в Италию вандалов, свевов и бургундов во главе с Радагезом. Они осадили Флоренцию. Но они окружены и разбиты легионами Стилихона. Гибель Радагеза. Стиликон вынужден стянуть войска в Италию, ослабив дальние провинции.
 Первая попытка вандалов перейти через Рейн. Они отброшены франками. Гибель короля вандалов Годегизелка.
 405—428 — король вандалов Гундерих (Готфар), сын Годегизелка.
 405, 31 декабря — 406, 1 января (или 406, 31 декабря) — переход сотен тысяч вандалов, аланов, свевов и бургундов под руководством Гундерика на левый берег Рейна.
 Яо Син уступил Южному Китаю 12 областей и обратил свой народ в буддизм.
 В Южной Янь умер Мужун Дэ, вступил на престол Мужун Чао.
 405—409 — Император Южной Янь Муюн Чао.

Скончались 
 Моисей Мурин — эфиопский христианский святой.

См. также